James steht für:
 James (Name), männlicher Vorname und Familienname
 James (Band), britische Band
 James Cycle Company, britische Motorradmarke
 James, Markenname der J & M Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Slovenský horolezecký spolok JAMES, slowakischer Bergsteigerverband 
 (2335) James, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Geographischen Objekte:
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 James (Iowa)
 James (Texas)
 Sonstige:
 James Bay, Nebenbucht der Hudson Bay, Kanada
 James-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 James-Ross-Insel, Insel in der Antarktis
 Kap James, Kap von Smith Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Personen:
 James (* 1991), kolumbianischer Fußballspieler, siehe James Rodríguez

Siehe auch:
 Mount James
 St. James
 Jaymes